Brown House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brown House (Arizona), NRHP-Nr. 82001626
 Brown House (Faulkner County, Arkansas), NRHP-Nr. 82000811
 Brown House (White County, Arkansas), NRHP-Nr. 91001268
 Brown House (Georgia), NRHP-Nr. 91000908
 Brown House (Kentucky), NRHP-Nr. 90001964
 Brown House (Maine), NRHP-Nr. 85000273
 Brown House (Bristol County, Massachusetts), NRHP-Nr. 83000639
 Brown House (Essex County, Massachusetts), NRHP-Nr. 90000223
 Brown House (Tennessee), NRHP-Nr. 73001781